TIFRAC (сокр. от , ) — первый компьютер, разработанный в Индии в Институте фундаментальных исследований Тата, в Мумбае. Первоначально в 1950-х годах был разработан прототип — TIFR Pilot Machine. Работы над ним начались в 1955 году и закончились в ноябре 1956 года.

Работы над полноценным TIFRAC начались в 1957 году, и компьютер начал официально работать с февраля 1960 года, проработав до 1965 года. В нём было использовано 2 700 электронных ламп, 1 700 германиевых диодов и 12 500 резисторов. Имелось ОЗУ на 2 048 40-битовых слов.

В обеих машинах использовалась память на магнитных сердечниках.

См. также 
 Список ламповых компьютеров

Ссылки 
 PVS Rao, «TIFRAC, India’s First Computer -A Retrospective», Resonance May 2008. Retrieved 18 March 2012.

Ламповые компьютеры